Bentivoglio (gemeente), een gemeente in de Italiaanse provincie Bologna
 Bentivoglio (familie), een Italiaanse familie